Христо Сантов може да се отнася за:

 Христо Сантов (? – 1915), български революционер и анархист
 Христо Сантов (1926 – 1997), български сценарист